Jacob van Horne (1426-1488), eerste graaf van Horn
 Jacob II van Horne (ca. 1450-1502), tweede graaf van Horn
 Jacob III van Horne (ca. 1480-1531), derde graaf van Horn